Miasta w USA:
 Knight – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iron
Gminy w USA:
 Knight (ang. Knight Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Vanderburgh
 Knight (ang. Knight Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iron
 Knight tytuł szlachecki w Anglii